Cassell bezeichnet:
 Cassell (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Cassell (Verlag), einen britischen Verlag

Cassell ist der Familienname folgender Personen:
 Justine Cassell (* 1960), US-amerikanische Informatikerin
 Ollan Cassell (* 1937), US-amerikanischer Leichtathlet
 Sam Cassell (* 1969), US-amerikanischer Basketballspieler
 Wally Cassell (1912–2015), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cassell (Ohio)
 Cassell (Wisconsin), im Sauk County

siehe auch:
 Cassel